Hilmecke bezeichnet:

 Haus Hilmecke, Ortsteil von Lennestadt im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Hilmecke (Schalksmühle), Wüstung in Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hilmecke (Sterbecke), linker Nebenfluss der Sterbecke im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen